Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Paolo Canè e Claudio Panatta 6-3, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Boris Becker /  Pavel Složil (quarti di finale)
 Shlomo Glickstein /  Hans Simonsson (quarti di finale)
 Joakim Nyström /  Magnus Tideman (semifinali)
 Givaldo Barbosa /  Ivan Kley (primo turno)

 Paolo Canè /  Claudio Panatta (finale)
 Egan Adams /  Blaine Willenborg (primo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 Carl Limberger /  Mark Woodforde (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1985